Do 30 steht für:
 Dornier Do 30, ein Transportflugzeug

DO-30 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO30